Comté de Halifax () peut désigner :

au Canada
 Comté de Halifax, situé dans la province de Nouvelle-Écosse ;

aux États-Unis
 Comté de Halifax, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 Comté de Halifax, situé dans l'État de Virginie.